Teresinensi – abitanti di Teresina (Brasile)
Teresinensi – abitanti di Teresina de Goiás